Кортаццоне () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Асти.

Население составляет 658 человек (2008 г.), плотность населения составляет 63 чел./км². Занимает площадь 10 км². Почтовый индекс — 14010. Телефонный код — 0141.

Покровителем города считается св. Секунд Астийский, празднование 2 мая.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.cortazzone.at.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/